Joseph Lavin (né le  à Shrewsbury, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||37 ||8 ||10 ||18 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || États-Unis || NAHL ||18 ||1 ||8 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Providence College || HE ||36 ||0 ||8 ||8 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Providence College || HEn ||12 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Lancers d'Omaha || USHL ||33 ||7 ||16 ||23 ||28 ||3 ||0 ||4 ||4 ||8 
|-
|2009-2010 || Lancers d'Omaha || USHL ||24 ||5 ||12 ||17 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Université Notre-Dame || CCHA ||18 ||3 ||7 ||10 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Université Notre-Dame || CCHA ||44 ||6 ||11 ||17 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH ||2 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH ||71 ||3 ||14 ||17 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || IceHogs de Rockford || LAH || 39|| 1|| 8|| 9|| 16|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || IceMen d'Evansville || ECHL || 24 || 3 || 7 || 10 || 20|| - ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 13 || 0 || 2 || 2 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Bruins de Providence || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0|| - ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur de hockey sur glace du Fighting Irish de Notre Dame
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Défenseur de hockey sur glace